
Эммануэ́ль, Эмануэль или Эмануель (Emmanuel, Emanuel) — мужское имя, происходящее от еврейского библейского имени Иммануил (, «с нами Бог»), а также фамилия. В форме  — французское женское имя, также передаваемое как Эмманюэль.

Фамилия 
 Эмануэль, Ари (род. 1961) — голливудский импресарио.
 Эмануэль, Иезекииль (род. 1957) — американский онколог, специалист по биоэтике и популяризатор медицинских знаний.
 Эмануэль, Ли — британский легкоатлет.
 Эмануэль, Майк (род. 1967) — греко-американский репортёр.
 Эмануэль, Николай Маркович (1915—1984) — советский физикохимик.
 Эмануэль, Рам (род. 1959) — американский политик и государственный деятель, мэр Чикаго (2011—2019).
 Эммануэль, Аргири (1911—2001) — греко-французский экономист.
 Эммануэль, Георгий Арсеньевич (1775—1837) — российский военачальник.
 Эммануэль, Георгий Георгиевич (1815—1868) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Эммануэль, Морис (1862—1938) — французский композитор
 Эммануэль, Натали (род. 1989) — английская актриса.
 Эммануэль, Томми (род. 1955) — австралийский гитарист-виртуоз.
 Эмманюэль, Пьер (1916—1984) — французский поэт, журналист.
 Эммануэль-Томас, Джей (род. 1990) — английский футболист.

Другое 
 «Эммануэль» — эротический роман Эммануэль Арсан (1959).
 «Эммануэль» — эротический фильм Жюста Жакена (Франция, 1974) по мотивам одноимённого романа.
 «Эммануэль 2» — эротический фильм Франсиса Джакобетти (Франция, 1975).
 «Эммануэль 3» — эротический фильм Франсуа Летеррье (Франция, 1977).
 «Эммануэль 4» — эротический фильм Франсиса Леруа (Франция, 1984).
 «Эммануэль 5» — эротический фильм Стива Барнетта, Валериана Боровчика (Франция, 1986).
 «Эммануэль 6» — эротический фильм Жана Роллена, Брюно Зинкона (Франция, 1988).
 «Эммануэль 7» — эротический фильм Броди Хупера (Франция, 1992).
 «Эммануэль» — будущий эротический фильм Одри Диван.
 Эммануэль — героиня серии эротических романов Эммануэль Арсан и ряда фильмов.
 Эммануэль — населённый пункт в Израиле.

См. также 
 
 Иммануил